Численность населения Чукотского автономного округа по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения 

В 1990-е годы население округа сократилось (за 1989—2002 годы) на 110,1 тысяч человек или в 3 раза (в 1989 году оно составляло 164 783 жителей), преимущественно за счёт массового выезда некоренных национальностей. После этого численность населения стабилизировалась на уровне около 50 тысяч человек. К 1 апреля 2012 года численность населения составила 51120 человек.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
По данным переписей населения 1939, 1959, 1979, 1989, 2002 и 2010 годов:

Расселение коренных народов 
Коренными народами Чукотки являются чукчи, чуванцы, эскимосы, эвены и юкагиры. Эскимосы живут преимущественно на восточном побережье, чуванцы — в верхнем и среднем течении реки Анадырь, эвены — на западе. Юкагиры мало представлены на Чукотке, лишь в селе Омолон их около 50 человек (5 % от населения села). Чукчи расселены равномерно по округу. Основная масса коренных народов живёт в небольших сёлах с населением в 200—1000 человек (некоренные народы живут преимущественно в Анадыре и крупных посёлках городского типа). В столице, Анадыре, коренное население составляет около 15 %.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Чукотский автономный округ